Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier 5, se dispute à Toronto du 5 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Sorana Cîrstea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Janković et Katarina Srebotnik.

Faits marquants 
 Maria Sharapova déclare forfait pour le tournoi à cause d'une blessure à la hanche contractée lors du tournoi de Wimbledon.
 Victoria Azarenka, blessée dans le bas du dos, déclare également forfait pour le tournoi.
 On compte aussi parmi les forfaits Laura Robson en raison d'une blessure au poignet droit. L'Américaine Bethanie Mattek-Sands l'a remplacée au tableau principal.
 Serena Williams remporte le simple dames, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Janković et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2013)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Canada
Sport au Canada en 2013
Tennis en août 2013